Вис — гімнастична вправа на брусах, перекладині, при якій тіло набирає висячого положення. Також висом називається висяче положення тіла гімнаста.

 Вис () — острів у Хорватії
 Вис — місто в Хорватії на однойменному острові
 Вис () — гора в Сербії
 Вис () — село в Болгарії

Див. також 
 Віс